Il singolare del torneo di tennis Boston Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Paul Goldstein che ha battuto in finale Frank Dancevic 5-7, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Paul Goldstein (Campione)
 Kevin Kim (semifinali)
 Jiří Vaněk (quarti di finale)
 Justin Gimelstob (secondo turno)

 Ramón Delgado (semifinali)
 Bobby Reynolds (secondo turno)
 Brian Vahaly (primo turno)
 Roko Karanušić (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Boston Challenger 2005